Bălcăuți – comune della Romania
 Bălcăuți – comune della Moldavia
 Bălcăuți – nome rumeno di Balkivci